

Palmarès 
 Giochi olimpici
: bronzo nell'8 con.
: oro nel 4 senza.

 Mondiali
Amsterdam 2014: oro nell'8.
Aiguebelette-le-Lac 2015: oro nell'8.

Onorificenze

Ascendenza

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni